Poljani može značiti:

Poljani (istočni), staro istočnoslavensko pleme; preci ukrajinske nacije
Poljani (zapadni), staro zapadnoslavensko pleme; preci poljske nacije

Vidi također
Opoljani, staro zapadnoslavensko pleme